Com Hem AB - telewizja kablowa dostępna w całej Szwecji. Siedziba Com Hem znajduje się w Sztokholmie. Firma działa od 1983 roku i zatrudnia obecnie ok. 700 pracowników w swoich biurach w: Sztokholmie, Göteborgu, Malmö, Västerås oraz Härnösand.

Zaczynała jako Televerket Kabel-TV, a z nazwą Com Hem zaczęła działać w 1999 roku. W kwietniu 2021 roku właściciel sieci, Tele2 zrezygnował z korzystania z marki na rzecz dostarczania usług pod swoją nazwą.

Telewizja analogowa (wycofana) 
 SVT1
 SVT2
 TV3
 TV4
 Kanal 5
 TV6
 TV4 Plus 
 TV8  
 Kanal 9
 MTV
 TV4 Sport
 SVT24
 SVTB
 Kunskapskanalen

Telewizja cyfrowa 
Poza typowymi pakietami telewizyjnymi i kanałami PPV, operator miał w ofercie funkcję 8 favoriter która dawała możliwość wyboru dowolnych ośmiu kanałów (także HDTV) spoza pakietu, i dawał opcję ich darmowej zmiany.

Przypisy 

Telewizja kablowa
Przedsiębiorstwa w Sztokholmie